КР580ВА93 - микросхема из микропроцессорного комплекта серии КР580, программируемый приёмопередатчик системы микропроцессор - канал общего пользования, предназначенный для использования  в устройствах вычислительной техники и измерительной аппаратуре с цифровой обработкой информации.
Микросхема включает в себя:
 девять магистральных усилителей с повышенной емкостной нагрузкой, выходы которых могут программироваться на работу в качестве выхода с тремя состояниями или открытым коллектором (стоком);
 девять приемников с линии с триггером Шмитта на входе, обеспечивающим гистерезис не менее 0,4В;
 дешифратор, позволяющий реализовать четыре варианта приемопередатчика.

Назначение выводов

Режимы работы 
 режим 0: прием / передача управляющих сигналов;
 режим 1: прием / передача данных;
 режим 2: прием / передача управляющих сигналов с функциями контроллера;
 режим 3: прием / передача данных с функциями контроллера.

См. также 
 Микропроцессорный комплект серии КР580

Микропроцессорный комплект серии КР580
К0580